Robert Wagner peut désigner :

 Robert F. Wagner (1877-1953), homme politique américain du début du  ;
 Robert Wagner (1895-1946), fonctionnaire du Troisième Reich ;
 Robert F. Wagner Jr. (1910-1991), homme politique américain ;
 Robert Wagner (1911-1988), homme politique français ;
 Robert Wagner (né en 1930), acteur américain ;
 Robert Wagner (né en 1983), cycliste allemand.